Хьюберт Ривз (Hubert Reeves, род. 13 июля 1932 года, Монреаль) — канадский франко-квебекский астрофизик и космолог и видный популяризатор науки, а ныне также экологический активист. Почётный президент французской ассоциации «Человечество и биоразнообразие» (Humanité et Biodiversité). Последние полвека проживает во Франции.

Биография 
Окончил  (бакалавр искусств, 1950) и затем Монреальский университет (бакалавр физики, 1953). В 1955 году получил степень магистра по атомной физике в Университете Макгилла с диссертацией «Formation of Positronium in Hydrogen and Helium». Докторскую степень PhD по ядерной астрофизике получил в 1960 году в Корнеллском университете в Нью-Йорке, диссертация «Thermonuclear Reaction Involving Medium Light Nuclei». Среди его учителей там был Филип Моррисон.

В 1960—1964 годах преподавал физику в Монреальском университете, одновременно являлся научным консультантом НАСА — в . В 1964—1965 годах — приглашённый профессор в Университете Брюсселя. С 1965 года директор по исследованиям Национального научно-исследовательского центра в Париже, также входил в Комиссариат по атомной энергии Франции. С 1981 года также преподаёт космологию на кафедре физики Монреальского университета, и с 1986 — в Университете Париж Дидро.

С 2001 года президент ассоциации «», с 2015 года — почётный.

В 1970-х Хьюберт Ривз обращается к популяризации науки.
В 1977 году вышла его первая научно-популярная книга «Солнце» (Soleil), а в 1981 году последовала вторая Patience dans l’azur — обе они получили международное признание.

Начало 1980-х обозначилось ростом его популярности — он часто выступает публично, не только по астрономической тематике, но и по вопросам экологии. С тех пор он прочёл около 2,5 тыс. лекций по всему миру.

Член  (1988) и Канадского королевского общества (1991).

В 2001 году удостоен Медали Альберта Эйнштейна (вместе с Йоханнесом Гейсом).
В его честь назван астероид № 9631 «Hubertreeves».
По данным хорошо осведомлённого источника, Хьюберт Ривз может быть назван «Человеком года» по версии журнала Time в 2017 году.

Почётный доктор ряда университетов, в том числе Монреальского (1983), Бернского (1989), Свободного брюссельского (1992), Оттавского (2004), Университета Квебека в Монреале (2010).

Награждён орденом Канады (офицер 1991, компаньон 2003) и Почётного легиона Франции (кавалер 1985, офицер 1994, командор 2003).

 Другие награды и премии
 1976 — Кавалер Ордена «За заслуги», Франция
 1982 — Премия 
 1985 — Премия Французского физического общества
 1989 —  Французской академии
 1994 — Национальный орден Квебека, офицер
 2016 — Командор

Ссылки 
 
 Canada under the stars
 Forum SRS. Hubert Reeves: de l’astronomie a l’ecologie

Примечания 

Популяризаторы науки
Астрофизики
Космологи
Экологи
Доктора философии
Члены Канадского королевского общества
Почётные доктора Монреальского университета
Почётные доктора Бернского университета
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Шербрукского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Брюссельского свободного университета